Termin  ima više značenja.

 Fosfoinozitidna fosfolipaza C, enzim
 Fosfatidilinozitolna diacilglicerol-lijaza, enzim